

Sigle 
 Hostage Rescue Team  – squadra recupero ostaggi del Federal Bureau of Investigation
 HRT  – emittente radiotelevisiva nazionale pubblica della Croazia
 Hormone Replacement Therapy  – terapia ormonale sostitutiva
 HRT Formula 1 Team  – scuderia spagnola di Formula 1

Codici 
 HRT  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Harrogate Linton Ous (Regno Unito)
 hrt  – codice ISO 639-3 della lingua hértevin

Cinema 
 HRT - film TV americano del regista Andrzej Bartkowiak del 2001